Roeingh ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Roeingh (* 1961), deutscher Journalist
 Matthias Roeingh (* 1960), deutscher DJ, Musiker und Labelbetreiber, Begründer der Loveparade, siehe Dr. Motte
 Theodor Roeingh (1882–1945), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum)